Otelo steht für:
 Otelo (Marke), eine Marke von Vodafone
 o.tel.o communications, ehemaliges deutsches Telekommunikationsunternehmen 
Offenes Technologielabor (Otelo), mitteleuropäisches Netzwerk zivilgesellschaftlich organisierter Werkstätten (ähnlich FabLabs)